Ирска је до сада учествовала 55 пута. Ирска је земља са највише победа, и то чак седам.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Песма Евровизије
Ирска